Патерно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Катанія.
 Патерно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца.
 Патерно-Калабро () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.